MOT steht für:
 magneto-optical trap, siehe magneto-optische Falle
 Ministry of Transport, (ehemaliges) britisches Verkehrsministerium (jetzt: Department of Transport)
 Ministry of Transport Test, Abkürzung der Kfz-Hauptuntersuchung
 Montserrat, UNDP-Code
 Motoriktest; MOT 4-6 steht für Motoriktest für vier- bis sechsjährige Kinder
 Multimedia Object Transfer nach der Norm EN 301 234, siehe Digital Audio Broadcasting #Datendienste
 MOT (Music On Top) war von Ende 1976 bis Mitte 1978 eine Musikshow des NDR
 Motorola (NYSE:MOT), US-amerikanischer Hersteller elektronischer Systeme und Bauelemente
 Minot International Airport (IATA-Code), Flughafen von Minot (North Dakota), North Dakota

Mot steht für:
 Mot, der Gott der altsyrischen Religion

mot steht für:
 mot (Zeitschrift), deutsche Automobil-Zeitschrift
 Barí (ISO-639-3-Code), Chibcha-Sprache der Motilon im Departamento de Norte de Santander, Kolumbien

.mot steht für:
 Dateinamenserweiterungen für Motorola-S-Record-Dateien, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/M

Siehe auch:
 Mott
 Mod
 Moth

MOT